Lia kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Liá (ort), Epirus, Thesprotia, 
 Liá (strand), Sydegeiska öarna, Kykladerna,

Italien 

 Lia (vattendrag i Italien, Veneto), 
 Lia (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Vibo-Valentia,

Norge 

 Lia, Oppland, ort i Sør-Frons kommun, Opplands fylke, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar